Enildo Paulo Pereira — jornalista policial e apresentador do programa "Polícia em Ação"
Paulão (voleibolista) — brasileiro
Paulo Marcos de Jesus Ribeiro — futebolista brasileiro que atua como zagueiro
Paulo César Batista dos Santos — futebolista brasileiro que atuou como zagueiro entre 1988 e 1999
Paulo Sérgio Prestes — basquetebolista brasileiro

Desambiguação
Hipocorísticos